FED steht als Abkürzung für:

 Fachverband Elektronik-Design, Interessenverband, die sich mit Entwicklung und Produktion von Elektronik befasst
 FED (Hersteller), Maschinenbaufirma in der Ukraine
 Field Emission Display, siehe Feldemissionsbildschirm

FeD steht als Abkürzung für:
 Familienentlastender Dienst, siehe Familienunterstützender Dienst

Fed steht für:

 Federal Reserve System, Zentralbank-System der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Fet (Begriffsklärung)

Abkürzung